Yerba tosquera puede referirse a:
El nombre común de la planta Asperula cynanchica; o
El nombre común de la planta Asperula aristata.